Lamongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Lamongan (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Lamongan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Lamongan, distrikt, Jawa Timur, 
 Kabupaten Lamongan, kabupaten, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar